Abréviation pour les clubs sportifs de Naples suivants :
 Circolo Canottieri Napoli, créé en 1916, neuf fois champion d'Italie de water-polo ;
 Canoa Club Napoli, créé en 1975, deux fois champion d'Italie de kayak-polo.